wizja – widzenie, przywidzenie
 wizja – obraz stworzony w czyjejś wyobraźni
 wizja – obraz przesyłany drogą radiową, odbierany przez np. telewizor
 wizja firmy

Zobacz też
 wizja lokalna
 wizja uszczęśliwiająca
 Wizja Ezdrasza
 Wizja TV